Yang Hao : 
 Yang Hao (née en 1980), joueuse de volley-ball
 Yang Hao (mort en 1629), érudit
 Yang Hao (né en 1998), plongeur chinois